Baltazar Batory – syn Krzysztofa, bratanek króla Stefana, zm. 1577
 Baltazar Batory – syn Andrzeja, bratanek króla Stefana, zm. 1594